Суперкубок Туреччини з футболу 2008 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 2008 року між чемпіоном Туреччини «Галатасарай» та володарем кубка Туреччини клубом «Кайсеріспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

2008
Туреччина
2008 у турецькому спорті